Катрин Фруэлунд (; род. 12 июля 1978 года, Раннерс) — датская гандболистка, левый полусредний, двукратная олимпийская чемпионка (2000 и 2004), чемпионка мира (2002).

Биография 
Воспитанница школ клубов «Воруп» и «Раннерс». Карьеру профессионально начала в «Виборге», с которым с 1999 по 2005 годы выступала в чемпионате Дании и завоевала пять чемпионств. В 2005 году перебралась в Бундеслигу в немецкий «Лейпциг», откуда вернулась через год в «Раннерс». Летом 2012 года приостановила карьеру на время беременности, после рождения дочери (февраль 2013 года) вернулась в большой гандбол в июле 2013 года. В сборной сыграла 184 игры и забила 570 голов (дебют 24 октября 1997), выиграла дважды Олимпийские игры в 2000 и 2004 годах (в финале Олимпиады 2004 забила 15 голов) и чемпионат Европы 2002.

Достижения

Клубные 
 Чемпионка Дании: 2000, 2001, 2002, 2004, 2012
 Обладательница Кубка Дании: 2003
 Чемпионка Германии: 2006
 Обладательница Кубка Германии: 2006
 Победительница Кубка Кубков: 2004, 2010
 Финалистка Лиги чемпионов: 2001

В сборной 
 Чемпионка Европы: 2002
 Вице-чемпионка Европы: 1998
 Олимпийская чемпионка: 2000 и 2004

Примечания

Ссылки 
 

Гандболисты Дании
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от Дании
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу